Mahébourg ist die Bezirkshauptstadt von Grand Port, einem Distrikt von Mauritius. Die ehemalige Hauptstadt hat 15.753 Einwohner und liegt im Osten der Insel, sechs Kilometer von deren einzigem Flughafen, dem Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, entfernt. Mahébourg besitzt, wegen seiner Lage am Meer, einen ausgeprägten Tourismus, der neben dem Handel eine der Haupteinnahmequellen der Stadt darstellt. Über die Stadt erhebt sich der Lion Mountain.

Geschichte 
Mahébourg wurde 1589 als kleine Siedlung durch die Niederländer, während ihrer kurzen Phase auf der Insel, gegründet. Der heutige Name der Stadt stammt von Mahé de La Bourdonnais, einem französischen Admiral und Gouverneur der Kolonialzeit. Mahébourg war lange Zeit die Hauptstadt der Insel, bis ein großer Teil der Bevölkerung durch eine Malariaepidemie getötet wurde; danach übernahm Port Louis den Rang als Hauptstadt. Durch den großen Anteil an Gebäuden aus der Kolonialzeit besitzt Mahébourg ein besonderes Flair.

Klimatabelle

Kulturdenkmäler 
In Mahébourg befinden sich zwei Kulturdenkmäler, die unter Denkmalschutz stehen. Das Grand Port Battle Memorial an der Pointe des Régates ist ein Denkmal, das an die Seeschlacht von Grand Port 1810 erinnert.
Im Maison Historique de Grand Port, einem Gebäude im Kolonialstil aus dem Jahr 1772, ist seit 1950 das Geschichts- und Marinemuseum untergebracht, das unter anderem Relikte der Seeschlacht von Grand Port 1810 zeigt.

Einzelnachweise

Weblinks 

Ort in Mauritius
Ort in Afrika
Distrikt Grand Port